Ficker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ficker (1816–1880), österreichischer Statistiker
 Cenzi von Ficker (1878–1956), österreichische Bergsteigerin
 Desirée Ficker (* 1976), amerikanische Triathletin
 Eduard Herrmann Volkmar Ficker (1801–1861), sächsischer Theologe
 Elisabeth Ficker (* 1941), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Florian von Ficker (1909–1944), österreichischer Maschinenbauer und Baurat 
 Franz Ficker (1782–1849), österreichischer Hochschulprofessor für Ästhetik, Kunstgeschichte und Klassische Philologie
 Friedbert Ficker (1927–2007), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Ficker (1905–1989), österreichischer Politiker, Niederösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Fritz Ficker (1913–1948), deutscher SS-Oberscharführer
 Georg Abel Ficker (1585–1652), kursächsischer Hof- und Justizrat, Unternehmer sowie Rittergutsbesitzer
 Gerhard Ficker (1865–1934), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Ficker (1897–1968), deutscher Jurist
 Hans Abel Ficker (1590–1668), sächsischer Floßmeister
 Heinrich von Ficker (1881–1957), österreichischer Geophysiker
 Joachim H. Ficker (* 1963), deutscher Internist, Pneumologe, Schlafmediziner und Hochschullehrer
 Johannes Ficker (1861–1944), deutscher evangelischer Theologe
 Julius von Ficker (1826–1902), deutscher Historiker
 Karl Ficker (1843–1913), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Kurt Ficker (1891–1983), deutscher Maler und Kunstpädagoge 
 Ludwig von Ficker (1880–1967), österreichischer Schriftsteller
 Ludwig Ficker (1904–1947), deutscher Politiker (KPD)
 Martin Ficker (1868–1950), deutscher Hygieniker und Bakteriologe
 Matilda Ficker (1814–1889), schwedische Opernsängerin (Koloratursopran), siehe Matilda Gelhaar
 Paul Ficker (vor 1913–nach 1950), deutscher Reformpädagoge in Dresden

 Roberta Sue Ficker (* 1945), US-amerikanische Tänzerin, siehe Suzanne Farrell
 Rudolf von Ficker (1886–1954), österreichischer Musikwissenschaftler
 Rudolf Ficker (* 1946), deutscher evangelischer Theologe, Dozent und Funktionär 
 Theo Ficker (1908–1994), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Theodor Ficker (1838–1917), deutscher evangelischer Geistlicher
 Wahlfried Ficker (1676–1770), deutscher Orgel- und Musikinstrumentenbauer
 Wilhelm Anton Ficker (1768–1824), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Vicker
 Ficken